Aleksandr Wasiljewicz Małyszew (rus. Александр Васильевич Малышев; ur. 29 marca 1989 w Leninogorsku) – kazachski biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Aleksandr Małyszew pojawił się w 12 marca 2007 roku, podczas zawodów Mistrzostwa Świata młodzieżowców we włoskiej miejscowości Tarvisio, gdzie w sprincie stylem klasycznym uplasował się na 49 pozycji.

W Pucharze Świata zadebiutował 29 grudnia 2012 roku w Oberhofie podczas pierwszego etapu Tour de Ski, gdzie uplasował się na pozycji 92. na dystansie 4 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas piątego etapu Tour de Ski 4 stycznia 2013 w Toblach, gdzie na dystansie 5 km stylem klasycznym uplasował się na 28 pozycji.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Małyszew nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Kazachscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1989
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013